Plaatsen in 
Bayğanïn, een district in Kazachstan
Bayğanïn, het administratieve centrum van dit district, thans Karauılqeldı